Le Rouge est un patronyme partagé par plusieurs personnalités.
Pierre et Guillaume Le Rouge, (père et fils) imprimeurs bourguignons de la Renaissance. (fin  et début )
Guillaume Le Rouge, compositeur de la Renaissance de l'école franco-flamande et de l'école bourguignonne. (milieu du )
Georges-Louis Le Rouge,  (1707-vers 1790), cartographe, graveur et architecte du .
Gustave Le Rouge (1867-1938), journaliste et écrivain français.

Voir aussi
 Homonymes du patronyme Lerouge 

Homonymie de patronyme